

Toponymes



Boat Harbour, banlieue de Port Stephens;
Boat Harbour, plage de la péninsule de Kurnell;

Boat Harbour, région géographique et démographique de la côte ouest;



Boat Harbour West 37, communauté amérindienne du comté de Pictou;

Boat Harbour, communauté de la péninsule de Burin de l'île de Terre-Neuve.

Homonymie de toponyme